Кри́стофер (Крис) Ко́ул () — несколько людей:

  (род. 1982) — американский скейтбордист.
  (1770—1836) — капитан ВМФ Великобритании.
 Коул, Кристофер Окоро (1921—1990) — генерал-губернатор Сьерра-Леоне с 31 марта по 19 апреля 1971 года, первый президент Сьерра-Леоне с 19 по 21 апреля 1971 года.